Tento seznam obsahuje nejčastější ženská křestní jména v Česku. Vychází z údajů ministerstva vnitra a řadí ženská jména dle četnosti jejich žijících nositelek. Obsahuje 400 nejčastějších jmen.

Poznámky

Reference

Související články 
 Seznam nejčastějších mužských jmen v České republice
 Seznam křestních jmen

 
křestní jména, ženská